835 км, 835-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 835 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Татарстан). Код 253419
 835 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 297830
 835 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 702835